Хоффенхайм:

 Хоффенхайм — деревня в районе Рейн-Неккар (земля Баден-Вюртемберг, Германия).
 «Хоффенхайм» — немецкий футбольный клуб.